Kout může být:

obecně
 pootevřený prostor ve styku dvou rovin, např. zdí budovy. Typicky pravý úhel, ale mohou být i jiné
 kuchyňský kout – vymezený prostor, navíc už zařízený, často přímo označení pro kuchyňský nábytek a pracovní desku
 sprchový kout – část prostoru koupelny, zpravidla chráněný proti vodě dveřmi nebo závěsem

zeměpisné názvy
 Kout na Šumavě – obec v okrese Domažlice
 Kout (rybník) – rybník u slezského města Orlová, kam se vlévá říčka Zimovudka v povodí Odry
 Studený kout – přírodní památka v přírodním parku Velký Kosíř v okrese Prostějov
 Kout (Polomené hory) – vrch v okrese Česká Lípa, v CHKO Kokořínsko, jjv. od vsi Deštná

činnosti
 kování, resp. kutí – z příslovečného "Kout, dokud je železo žhavé." 

příjmení
 Kout (příjmení) – české příjmení

Související články 
 Roh
 Rohy
 Nároží
 Kouty

Externí odkazy